— город в Японии, находящийся в префектуре Симане.  По численности населения занимает 2-е место в префектуре, и 3-е место в регионе Санъин после городов Мацуэ и Тоттори. Город Идзумо известен в Японии как родина синтоистских мифов, а также такими памятниками исторического и культурного наследия, как синтоистские храмы Идзумо-тайся и Суса-дзиндзя и многочисленные останки древних поселений.

Мифология 

Действие многочисленных синтоистских мифов Японии происходит в древнем регионе Идзумо, который поэтому называется «земля богов». Самыми известными мифами анналов «Кодзики», относящиеся к региону, являются:

1.Кунибики синва — «Миф о притяжении части суши», повествует о том, как часть корейской территории была притянута веревками из моря и присоединена к Японии.
2. Яматано ороти — «Миф о восьмиголовом змее», повествует о том, как бог Сусаноо спас принцессу Кусинада-химэ и взял её в жены, убив змея ороти.
3. Окунинуси-но-синва — «Миф о боге Окунинуси», повествует о том, как принцесса Ягами-химэ предпочла Окунинуси (племянник богини солнца Аматэрасу) 80 его братьям, а те решили в отместку его убить. Ему пришлось бежать в страну, где правил бог грома Сусаноо, там Окунинуси решил взять в жены дочь Сусаноо Сусэри-бимэ и проходил испытания, устроенные её отцом.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Симане региона Тюгоку. С ним граничат города Мацуэ, Ода, Уннан и посёлки Хикава, Иинан. Занимает западную часть одноимённой равнины и часть полуострова Симане.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Pinus thunbergii, цветком — хризантема.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Симане